Малеевское сельское поселение — муниципальное образование в составе Краснинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Малеево.

Географические данные 
 Расположение: восточная часть Краснинского района
 Граничит:
 на севере — с Мерлинским сельским поселением
 на востоке — с Монастырщинским районом
 на юго-западе — с Волоедовским сельским поселением
 на западе — с Краснинским городским поселением
 на северо-западе — с Маньковским сельским поселением
 Крупные реки: Лосвина, Белышенка.

История 
Образовано Законом от 1 декабря 2004 года.  

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года, в Малеевское сельское поселение были включены все населённые пункты шести упразднённых сельских поселений: Викторовского, Волоедовского, Глубокинского, Нейковского, Октябрьского и Павловского.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 87 населённых пунктов:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, лесозаготовка и лесопереработка.

Примечания 

Муниципальные образования Краснинского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области